Besta deild karla (2022) była 111. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Islandii i pierwszą pod nową nazwą.
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 18 kwietnia do 29 września 2022 rozegrały w dwóch rundach 27 kolejek meczów.
Obrońcą tytułu był zespół Víkingur Reykjavík.
Mistrzostwo po raz drugi w historii zdobyła drużyna Breiðablik.

Drużyny

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Islandii
2022 w Islandii